Lower Manhattan o Bajo Manhattan es la parte más meridional de la isla de Manhattan, la isla principal y el centro de los negocios y el gobierno de la ciudad de Nueva York. Lower Manhattan se define comúnmente como la mayoría de la zona delimitada al sur de la isla. Limita al oeste con el río Hudson, al este con el río Este, al sur con el puerto de Nueva York y con la Calle 42 al norte. Cuando se refiere específicamente a la parte baja del distrito de negocios de Manhattan y sus alrededores, la frontera norte es comúnmente designada por la vía de aproximadamente un kilómetro y medio al sur de la Calle 14 y una milla al norte de la isla del extremo sur.

En Lower Manhattan se encuentran Wall Street, el Ayuntamiento, el World Trade Center con la Zona cero y el Distrito Financiero. Es el cuarto centro de negocios más grande de Estados Unidos, después del Midtown, el Chicago Loop y Washington D. C. Esta zona fue especialmente afectada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas.

Lower Manhattan también es una de las zonas más activas de Nueva York. Allí, además de Wall Street, también se hallan cerca Little Italy y Chinatown.

Historia 
Los neerlandeses establecieron los primeros asentamientos europeos en Manhattan en la Zona, al sur de la isla. La primera fortaleza, construida en Battery Park para proteger a Nueva Holanda. La Zona sigue siendo una de las pocas partes de Manhattan donde la red de distribución de las calles es en gran medida irregular. A lo largo de las primeras décadas de los años 1900 el área experimentó un auge de la construcción, con grandes torres como Woolworth Building.

En la década de 1950 se construyeron algunos edificios nuevos en el bajo Manhattan, entre otros un edificio de 11 pisos en 156 William Street, en 1955; un edificio de oficinas de 27 pisos en 20 Broad Street, uno de 12 pisos en 80 Pine Street; un edificio de 26 pisos en 123 William Street, y algunos otros en 1957. A finales de la década, el bajo Manhattan estaba económicamente deprimido, en comparación con el Midtown Manhattan, que estaba en su auge. David Rockefeller hizo esfuerzos por renovar la zona del bajo Manhattan con la construcción de la nueva sede de su banco. Después de las negociaciones con el gobernador de Nueva Jersey, Richard J. Hughes, la Autoridad Portuaria terminó de decidir la construcción del World Trade Center en un sitio a lo largo del río Hudson y el West Side Highway, en lugar del sitio cerca del East River.

Durante gran parte de su historia, la zona sur de la calle Chambers fue principalmente un distrito comercial. En 1960 había aproximadamente 4000 habitantes que vivían en el centro de la ciudad. Esto llevó a la construcción del Battery Park City, un barrio moderno a orillas del río Hudson. Allí viven muchos de los residentes del Bajo Manhattan. La construcción comenzó en 1980 con el Centro de Comercio Mundial. Es el primer complejo que se completará en Battery Park City; fue terminado en 1983. El Centro Financiero Mundial es la pieza central del proyecto, que consta de cuatro torres de lujo. Con el cambio de siglo, Battery Park City estaba en su mayor parte terminado, con la excepción de algunas construcciones en curso en la calle West Street.

Desde principios del siglo XX, el Bajo Manhattan ha sido un importante centro para las artes y las actividades de ocio. Greenwich Village es un centro de cultura desde la primera década del siglo hasta la década de 1980. Muchas galerías de arte se encuentran en SoHo entre los años 1970 y principios de 1990; hoy, el Bajo Manhattan es la sede de muchas compañías de teatro alternativo, que constituyen el corazón de la Off-Off-Broadway. Desde el cambio de siglo, el distrito ha ganado una reputación como el barrio de moda de Nueva York.

Futuro de la zona 

Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el Bajo Manhattan perdió gran parte de su economía y espacio de oficinas. Si bien el área de la economía se ha recuperado significativamente, en febrero de 2008, el enorme solar una vez ocupado por el World Trade Center seguía estando subdesarrollado. El Lower Manhattan Development Corporation tiene planes para reconstruir el centro de Manhattan, con nuevas calles, edificios y espacios de oficina.

Enlaces externos 

Lower Manhattan
Distritos financieros